Сезон 2019/2020 годов стал для футбольного клуба «Спартак» (Москва) 98-м в его истории. Команда приняла участие в 28-м чемпионате страны и в 28-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Спартак» занял пятое место и получил право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2019/2020, начав с 3-го квалификационного раунда.

Форма 
3 июля 2019 года «Спартак» и «Nike» (основной поставщик экипировки начиная с 2005 года) представили комплекты формы (домашняя и гостевая) на сезон 2019/20. При создании обоих комплектов дизайнеры «Nike» вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды — «Открытие Арена». Это подчёркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесённом на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый. Передняя и задняя части игровой джерси изготовлены из сетчатой ткани. Форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

Стадион 

Домашним стадионом «Спартака» начиная с 2014 года является «Открытие Арена», находящаяся в районе Покровское-Стрешнево, вместимостью 45 360 зрителей, на ней «Спартак» проводит все свои домашние матчи. Во время турниров проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА носит название «Спартак». Резервным стадионом на сезон 2019/20 «Спартак» заявил «Лужники», вместимостью 81 000 зрителей. Оба стадиона имеют 4 категорию УЕФА.

Молодёжный состав «Спартака» (с 2010 года) и «Спартак-2» (с 2013 года) проводят все свои домашние матчи на стадионе академии ФК «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова, находящийся в Сокольниках, вместимостью 3 077 зрителей. Стадион имеет искусственное покрытие.

Хронология сезона 
 17 июня 2019 года был назначен новый директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак-Москва», им стал Антон Лисин, на этом посту он сменил Леонида Трахтенберга.
 19 июня 2019 года клуб покинул самый скандальный футболист «Спартака» последних лет Денис Глушаков, вмести с ним клуб покинули Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, все они расторгли контракты.
 9 июля 2019 года главный тренер команды Олег Кононов назначил нового капитана команды — им стал Георгий Джикия, вице-капитаном назначен Роман Зобнин.
 13 июля 2019 года «Спартак» начал новый сезон с победы над дебютантом лиги «Сочи» (1:0), в самой концовке матча мяч забил Самюэль Жиго, после подачи с углового от Фернандо. При этом, команда Олега Кононова показала невнятный футбол, но за счёт характера и везения вырвала победу. Примечательно, что и в первом матче прошлого сезона против «Оренбурга» (1:0) победу также с углового принёс Жиго.
 23 июля 2019 года РФС присудил молодёжному составу «Спартака» техническое поражение в матче 1 тура молодёжного первенства против молодёжной команды «Сочи» за необеспечение клубом участия в матче необходимого количества молодых футболистов (в соответствии со ст. 29, 109 Дисциплинарного регламента РФС и п. 32 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).
 24 июля 2019 года в основной состав «Спартака» на должность заместителя начальника команды был назначен экс-арбитр чемпионата России Михаил Ходырев.
 27 июля 2019 года «Спартак» в гостевом матче 3 тура в Саранске проиграл дебютанту лиги «Тамбову» (0:2), при этом, практически на протяжении всего матча звучали кричалки болельщиков «Спартака» с просьбой отставки Олега Кононова и возвращения Массимо Карреры.
 31 июля 2019 года «Спартак» арендовал у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле.
 11 августа 2019 года в гостевом матче 5 тура РПЛ против грозненского «Ахмата» на 82-й минуте матча произошёл инцидент, связанный с объявлением фразы: «Судья — козёл», которая была адресована главному судье матча Алексею Сухому, по системе громкой связи на стадионе «Ахмат Арена», публика на арене отреагировала гулом. Виновником оказался сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат Арена» Ризван Эдильсултанов, сразу после матча он был уволен.
 29 августа 2019 года «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы, проиграв «Браге» в раунде плей-офф в двухматчевом противостоянии, проиграв и на выезде (0:1) и дома (1:2).
 14 сентября 2019 года «Спартак» под руководством Олега Кононова проиграл «Уралу» (1:2) и это поражение стало уже 3 домашним подряд, что случилось впервые с 2012 года, до «Урала» красно-белые проиграли «Браге» (1:2, вылет из Лиги Европы) и «Зениту» (0:1). В конце матча болельщики освистали команду и зарядили «Атути Аванти Массимо Каррера», а также в подтрибунном помещении стадиона «Открытие Арена» спели неодобрительную кричалку о главном тренере команды Олеге Кононове.
 20 сентября 2019 года «Спартак» в гостях при полном отсутствии игры потерпел очередное, уже 4-е подряд поражение, на этот раз от «Уфы» (0:1), этот матч стал уже 10-м подряд, в котором «красно-белые» пропускают мячи в свои ворота. Команда из Башкортостана не нанесла ни одного удара в створ ворот, тем не менее команде это не помешало победить.
 29 сентября 2019 года дома был проигран матч против «Оренбурга» (1:2), при этом «Спартак» последние 20 минут матча провёл в большинстве, но так и не смог ничего сделать. Это стало уже 4 подряд поражение в рамках РПЛ, что не случалось с 2010 года. В этот же день, сразу после проигранного матча против «Оренбурга», Олег Кононов подал в отставку и она была принята советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен экс-ассистент Кононова Сергей Кузнецов.
 14 октября 2019 года был назначен новый главный тренер — им стал 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Вместе с ним в штаб вошли: Андреас Хинкель (помощник главного тренера) и Макс Урванчки (тренер вратарей), а также Владимир Чепзанович (инструктор по физической подготовке), Рамиль Шарипов и Александр Зайченко (тренеры по физической подготовке), которые были в штабе Кононова, все остальные члены штаба Олега Кононова покинули «Спартак».
 Первый матч в качестве главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско провёл 19 октября 2019 года в 13 туре против казанского «Рубина», «красно-белые» в этом матче сыграли вничью 0:0. Этот матч прервал неприятные серии «Спартака»: 12-матчевую серию, в котором «красно-белые» пропускали мячи в свои ворота и пятиматчевую серию поражений в чемпионате.
 Первую победу со «Спартаком» Тедеско одержал 27 октября 2019 года в гостевом матче 14-го тура чемпионата России в дерби с московским «Локомотивом», в этом матче Доменико использовал схему с 3-мя центральными защитниками и «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0.
 4 ноября 2019 года в матче против тульского «Арсенала» (0:1) «Спартак» провёл свой 100-й матч на «Открытии Арене».
 10 января 2020 года в «Спартаке-2» произошли кадровые изменения: Виктор Булатов был уволен со своего поста, его место занял Роман Пилипчук.
 8 февраля 2020 года «Спартак» выиграл зимний товарищеский турнир в Катаре Кубок «Париматч» Премьер, обыграв «Ростов» (2:1) и «Партизан» (3:2), а также по пенальти проиграл «Локомотиву» (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).
 27 февраля 2020 года одна из ведущих авиакомпаний России — «Уральские авиалинии» — стала официальным перевозчиком и спонсором футбольного клуба «Спартак». Срок соглашения между сторонами рассчитан на 3,5 года (до лета 2023 года).
 29 февраля 2020 года «Спартак» начал вторую часть сезона 2019/20 с гостевой победы в дерби с московским «Динамо» (2:0), этот матч стал уже 11-м (12 лет) в котором «бело-голубые» на своём поле не могут обыграть «красно-белых».
 4 марта 2020 года в матче 1/4 финала кубка России «Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА (3:2) и вышел в полуфинал, на 104-й минуте матча «красно-белые» остались в меньшинстве после ошибочного решения главного судьи матча Сергея Иванова, который показал вторую жёлтую карточку Эсекьелю Понсе, победный мяч забил Джордан Ларссон на 107-й минуте матча с передачи вратаря команды Александра Максименко через всё поле.
 14 марта 2020 года в гостевом матче 22-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:1) «Спартак» вышел на матч самым молодым составом для команды в XXI веке.
 17 марта 2020 года чемпионат России, молодёжное первенство и первенство ФНЛ были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 до 10 апреля 2020 года. Позже перерыв продлили до 31 мая.
 1 апреля 2020 года игроки основной команды, на период самоизоляции, пошли на 40%-е снижение своих зарплат.
 15 мая 2020 года на заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон с 19 июня, а закончить финалом Кубка России 25 июля. Все оставшиеся матчи будут проводиться без зрителей, а командам будет разрешено использовать по 5 замен в течение одного матча. Также решением исполкома сезоны в остальных лигах завершены, а по итогам сезона из ФНЛ никто не вылетает, таким образом, занявший 17-е место «Спартак-2» останется в лиге на следующий сезон.
 23 мая 2020 года «Спартак» собрался на клубной базе в Тарасовке, где игроки и тренерский штаб несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона. По результатам тестирования на COVID-19, инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, он остался в Москве и будет переносить болезнь дома. Также анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител, игрок уже перенёс инфекцию и полностью здоров.
 25 мая 2020 года руководство «Спартака» приняло решение перевести полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2» (однако из-за досрочно завершившегося сезона в ФНЛ клуб не тренируется, Гулиев отправился домой и тренируется самостоятельно), он нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении с тренером по физической подготовке Владимиром Чепзановичем. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста. Полузащитник останется в «двойке» как минимум до конца июля, когда завершится доигровка РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой, существует и вариант досрочного прекращения трудовых отношений по инициативе «Спартака».
 7 июля 2020 года совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора.
 10 июля 2020 года совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора, с 2012 года он занимал аналогичную должность в футбольном клубе «Уфа».
 19 июля 2020 года после проигрыша петербургскому «Зениту» (1:2) в полуфинале кубка России и по итогам сыгранных 29-ти туров в чемпионате России «Спартак» потерял все шансы сыграть в еврокубках на следующий сезон впервые с сезона 2015/16.

Состав

Основной состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Вторая команда 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Молодёжный состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Заявочный лист 

* — также находится в заявке второй команды в ФНЛ

** — дата отзаявки игроков в конце сезона — 25.07.2020

Руководство клуба 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Сергей Михайлов — вице-президент
  Томас Цорн — генеральный директор (до 7 июля 2020 года)
  Шамиль Газизов — генеральный директор (с 10 июля 2020 года)
  Александр Цомая — заместитель генерального директора, директор по правовым вопросам
  Максим Власов — исполнительный директор (с 2 октября 2019 года)
  Александр Атаманенко — коммерческий директор (до 21 августа 2019 года)
  Алексей Власов — коммерческий директор (с 18 сентября 2019 года)
  Юрий Денисевич — финансовый директор
  Максим Шумилов — директор по безопасности
  Антон Лисин — директор департамента по связям с общественностью
  Василий Хозяинов — директор по развитию
  Михаил Вартапетов — руководитель медицинского департамента (до 5 сентября 2019 года)
  Михаил Бутовский — руководитель медицинского департамента (с 5 сентября 2019 года)

Тренерский штаб

Основной состав 
 До 14 октября 2019 года
  Олег Кононов — главный тренер (до 29 сентября 2019 года)
  Сергей Кузнецов — ассистент главного тренера ( главного тренера с 29 сентября по 14 октября 2019 года)
  Даниэл Тудор — тренер вратарей
  Михаил Кожевников — тренер-аналитик
  Сантьяго Суарес — инструктор по физической подготовке
  Стергиос Фотопулос — тренер по физической подготовке
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке
  Владимир Чепзанович — тренер по реабилитации

 С 14 октября 2019 года
  Доменико Тедеско — главный тренер
  Андреас Хинкель — ассистент главного тренера
  Макс Урванчки — тренер вратарей
  Владимир Чепзанович — инструктор по физической подготовке
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке

Вторая команда 
 До 10 января 2020 года
  Виктор Булатов — главный тренер
  Владимир Волчек — ассистент главного тренера
  Владимир Пчельников — тренер вратарей
  Владимир Зеленовский — тренер по физической подготовке

 С 10 января 2020 года
  Роман Пилипчук — главный тренер
  Олег Саматов — ассистент главного тренера, тренер по физической подготовке
  Иван Пилипчук — тренер-аналитик, ассистент главного тренера
  Владимир Пчельников — тренер вратарей

Молодёжный состав 
  Алексей Лунин — главный тренер
  Алексей Мелёшин — ассистент главного тренера
  Василий Кузнецов — тренер вратарей
  Данил Дресвянников — тренер по физической подготовке (до 3 сентября 2019 года)
  Виталий Яцко — тренер по физической подготовке (с 3 сентября 2019 года)

Административный штаб 
 Основной состав
  Василий Козловцев — начальник команды
  Михаил Ходырев — заместитель начальника команды
  Сергей Земляной — главный администратор
  Сергей Гуменный — администратор
  Дмитрий Крайтор — переводчик

 Вторая команда
  Денис Дылдин — начальник команды
  Никита Самохин — администратор

 Молодёжный состав
  Александр Емельянов — начальник команды
  Георгий Чавдарь — администратор

Медицинский штаб 
 Основной состав
  Михаил Бутовский — врач
  Владимир Вековищев — врач
  Глеб Чернов — врач
  Павел Гузеев — физиотерапевт
  Хорхе Каталан — физиотерапевт (до 31 мая 2020 года)
  Дмитрий Миронов — физиотерапевт
  Евгений Лаврушко — массажист
  Николай Баркалов — массажист
  Андрей Прончев — массажист

 Вторая команда
  Владислав Корницкий — врач
  Алексей Александров — физиотерапевт
  Виталий Прокофьев — массажист
  Юрий Тюнин — массажист

 Молодёжный состав
  Игорь Калюжный — врач (до 2 декабря 2019 года)
  Алексей Мигло — врач, физиотерапевт
  Михаил Шереметов — врач, массажист
  Алексей Ларькин — массажист (с 7 августа 2019 года)
  Ибрагим Халипаев — массажист (с 21 ноября 2019 года)

Трансферы

Пришли в клуб 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжный состав

Общие расходы:  € 45,575,000

Ушли из клуба 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжный состав

Общие доходы:  € 25,150,000

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 5,900,000 (+ € 750,000 — были получены в прошлом сезоне за аренду Педро Роши в «Крузейро»)

Предсезонные и товарищеские матчи 
 Основной состав

 Вторая команда

 Молодёжный состав

Кубок «Париматч» Премьер (лето)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок «Париматч» Премьер (зима)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика сезона

Игры и голы 
В статистику включены только официальные матчи.

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|-
|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Тактические схемы 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Премьер-лига (основной состав)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 5-е место в чемпионате России 2018/19, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2019/20, начав с 3-го квалификационного раунда. Проиграв «Браге» в раунде плей-офф, клуб завершил выступления в еврокубках.

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Кубок России 

Не вылетев из чемпионата России 2018/19, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2019/20, начав с 1/16 финала кубка.

Матчи

Первенство ФНЛ (вторая команда)

Премьер-лига (молодёжный состав)

Турнирное положение молодёжных команд 
Молодёжное первенство было завершено досрочно из-за распространения COVID-19.

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак-Москва»
 Официальный сайт РПЛ — Российской Премьер-Лиги
 Официальный сайт ФНЛ — Футбольной Национальной Лиги
 Статистика клуба на сайте spartakmoskva.ru
 Статистика клуба на сайте fanat1k.ru

2019/2020
Спартак
Спартак